Schronisko PTTK „Orlica” w Górach Orlickich
 Schronisko PTTK „Orlica” w Pieninach